Die Korea Open 2006 im Badminton fanden vom 21. August bis zum 27. August 2006 im Jangchung-Gymnasium in Seoul statt. Das Preisgeld betrug 300.000 US-Dollar. Es war die 15. Auflage der Korea Open. Hauptsponsor des Turniers war Yonex. 300 Spieler aus 33 Ländern nahmen am Turnier teil, welches von SBS Sports im Fernsehen übertragen wurde.

Resultate

Herreneinzel

Dameneinzel

Herrendoppel

Damendoppel

Mixed

Weblinks 
 Korea Open 2006

2006
Badmintonwettbewerb in Seoul
World Badminton Grand Prix 2006